

Sources 
 .

Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles (via Grenoble)